Keßen ist der Familienname von:

 Marcel Keßen (* 1997), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:

 Kessen, Videospiel japanischen Ursprungs
 Jörg Kessen (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Ralf Kessen (* 1960), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Kessen (Begriffsklärung)